Денвер () — одне з 50 найбільших міст США

Інші населені пункти 

 Денвер — округ (графство) у штаті Колорадо, США
 Денвер — місто, штат Індіана
 Денвер — місто, штат Айова
 Денвер — місто, штат Пенсільванія
 Денвер — селище, штат Міссурі
 Денвер — переписна місцевість, штат Північна Кароліна

Персоналії 
 Джон Денвер — американський співак, музикант і композитор, активний громадський діяч та гуманіст

Спортивні команди
 Денвер Наггетс — професійна баскетбольна команда, заснована у 1967, розташована в місті Денвер
 Денвер Бронкос — заснована у 1960 професійна команда з американського футболу, яка базується в місті Денвер

Інше
 Денвер — набір дистрибутивів і програмна оболонка, призначені для створення та налагодження сайтів на локальному ПК (без необхідності підключення до мережі Інтернет) під управлінням ОС Windows
 Денвер Суб-А — флотаційна машина